Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 12:

 12 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 10 DP (1944–1945)
 12 Batalion Medyczny (SZ RP) (1996–2007 ← 45 Batalion Medyczny-Szpital Wojskowy)